Уингейт () — английская фамилия:
 Уингейт, Орд Чарльз (1903—1944) — британский генерал-майор, участник Второй мировой войны, сторонник христианского сионизма.
 Уингейт, Реджинальд (1861—1953) — британский военный деятель, дипломат и колониальный чиновник, служивший в Египте и Судане.